Barouch oder Baroukh ist der Familienname folgender Personen:
 Raoul Barouch (* 1961), tunesischer Fechter
 Thomas Baroukh (* 1987), französischer Ruderer

siehe auch:
 Barouche, eine Kutschen- und Automobilbauform